El acrónimo JJLL puede hacer referencia a:

las Juventudes Libertarias, nombre con el que a veces se conoce a la organización juvenil de corte anarquista llamada más apropiadamente Federación Ibérica de Juventudes Libertarias;
la organización juvenil de corte liberal española llamada Juventudes Liberales.